Milestones ("pietre miliari" in lingua inglese) può riferirsi a:

Film
Milestones – film del 1916 diretto da Thomas Bentley
Milestones – film del 1920 diretto da Paul Scardon
Milestones – film tv del 1951
Milestones – film del 1975 diretto da John Douglas e Robert Kramer

Musica
Milestones – gruppo musicale britannico
 Milestones – album di Miles Davis del 1958
 Milestones – album dei Rolling Stones del 1971
 Milestones – album di Roy Orbison del 1973
 Milestones – album di Elton John del 1980
 Milestones – album dei The Dubliners del 1995
 Milestones – brano musicale jazz di Miles Davis del 1958